Дорон Маталон (івр. דורון מטלון‎, нар. 20 травня 1993 Бейт-Арьє-Офарім, Західний берег річки Йордан, Ізраїль) ізраїльська модель.
 Сара Дорон (лит. Sarah Doron, івр. שרה דורון‎, 20 травня 1922 — 3 листопада 2010) — ізраїльська політик. 
 Віллар-сюр-Дорон  () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Савоя.
 Бофор-сюр-Дорон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Савоя.